Алексе́й Генна́диевич Митрофа́нов (род. 19 июля 1967, Москва) — российский , , , .

Биография 
Алексей Митрофанов родился в Москве, в семье инженеров-конструкторов. Окончил Московский авиационный институт, но не работал по специальности. Работал в Музее истории Москвы, в различных средствах массовой информации: в журнале «Столица», газете «Известия» (в начале 2000-х годов вёл москвоведческую рубрику), газете «Первое сентября», на канале «Столица» и других.

Занимается краеведением, основные темы — российская история, городская феноменология, общепит. Написал серию из 15 книг «Прогулки по старой Москве», также написал книги о городах России: Владимире, Тамбове, Калининграде, Ярославле, Смоленске, Калуге, биографии Владимира Алексеевича Гиляровского (серия ЖЗЛ).

Автор телевизионной передачи о Гиляровском, в которой сам же исполнил его роль. В 2010—2015 годах был ведущим цикла передач «Хроники московского быта» на телеканале «ТВ Центр». Является одним из авторов путеводителей, гидом и лектором проекта «Москва, которой нет». В 2011 году Алексей Митрофанов написал книгу в жанре «ироничного мужского детектива» под названием «Маленький клоп».

Библиография 
 Серия «Жизнь замечательных людей»
 Гиляровский. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 336. ISBN 978-5-235-03076-3

 Серия «Города и люди»
 Вокруг Москвы. Истории для путешествий. М.: КоЛибри, 2015. С. 448. ISBN 978-5-389-06921-3

 Серия «Городские прогулки»
 Владимир. М.: Ключ-С, 2007. С. 224. ISBN 978-5-93136-038-6
 Тамбов. М.: Ключ-С, 2007. С. 224. ISBN 978-5-93136-038-6
 Калининград. М.: Ключ-С, 2008. С. 240. ISBN 978-5-93136-056-0
 Ярославль. М.: Ключ-С, 2008. С. 224. ISBN 978-5-93136-063-8
 Смоленск. М.: Ключ-С, 2009. С. 240. ISBN 978-5-93136-073-7
 Калуга. М.: Ключ-С, 2010. С. 240. ISBN 978-5-93136-112-3

 Серия «Прогулки по старой Москве»
 Тверская. М.: Ключ-С, 2005 г. С. 280. ISBN 5-93136-012-3, 5-93136-024-7
 Арбат. М.: Ключ-С, 2006 г. С. 272. ISBN 5-93136-022-0.
 2-е изд. испр., 2010 г. ISBN 978-5-93136-108-6
 Покровка. М.: Ключ-С, 2007 г. С. 288. ISBN 978-5-93136-047-8
 2-е изд. испр., 2010 г. ISBN 978-5-93136-111-6
 Большая Никитская. М.: Ключ-С, 2007 г. С. 288. ISBN 978-5-93136-046-1
 2-е изд. испр., 2010 г. ISBN 978-5-93136-110-9
 Мясницкая. М.: Ключ-С, 2007 г. С. 288. ISBN 978-5-93136-036-2
 Пречистенка. М.: Ключ-С, 2008 г. С. 266. ISBN 978-5-93136-054-6
 Полянка. М.: Ключ-С, 2008 г. C. 272. ISBN 978-5-93136-064-5
 Петровка. М.: Ключ-С, 2008 г. C. 272. ISBN 978-5-93136-057-7
 Лубянка. М.: Ключ-С, 2009 г. C. 268. ISBN 978-5-93136-083-6
 Солянка. М.: Ключ-С, 2009 г. C. 288. ISBN 978-5-93136-091-1
 Неглинная. М.: Ключ-С, 2010 г. C. 272. ISBN 978-5-93136-116-1
 Ордынка. М.: Ключ-С, 2011 г. С. 256. ISBN 978-5-93136-139-0
 Рождественка. М.: Ключ-С, 2012 г. С. 288. ISBN 978-5-93136-168-0
 Готовятся к выпуску заключительные книги серии: «Пятницкая улица» и «Дмитровка»
 Серия «Москва, которой нет. Путеводитель»
 Ю. Мезенцева, А. Можаев, А. Митрофанов. От Боровицкой до Пушкинской площади. М.: Memories, 2007. С. 384. ISBN 978-5-903116-38-6
 Серия «Прогулки по Санкт-Петербургу»
 Невский проспект. М.: Ключ-С, 2010 г. С. 240. ISBN 978-5-93136-125-3
 Прочее
 Маленький клоп. М.: Навона, 2011. С. 200. ISBN 978-5-91798-017-1
 Серия «Повседневная жизнь человечества»: «Повседневная жизнь советской коммуналки». Изд. AO «Молодая гвардия» 2019.ISBN 978-5-235-04233-9

Примечания

Ссылки 

  — живой журнал Алексея Митрофанова
 Рустам Рахматуллин. Современные Гиляровские приглашают на «Прогулки» по старому городу.// Известия. 21.09.07
 Интернет-проект «Москва которой нет»

Краеведы Москвы
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Выпускники Московского авиационного института